Гази Гюмюштекин (; ? — 1134) — второй правитель государства Данишмендов, сын Данишменд Гази. Иногда его называют Эмир Гази II.

Унаследовал трон после смерти отца в 1104 году. В 1130 году в союзе с царём Киликийской Армении Левоном I разбил князя Антиохии Боэмунда II и отправил его голову халифу в Багдад. Гази Гюмюштекин мог бы завоевать больше территории в Антиохии, если бы не вторжение византийского императора Иоанна II Комнина, который также претендовал на эти земли.

В 1131 году он осадил замок Кайсун в Эдесском графстве, но снял осаду до подхода сил Жослена I.

Гюмюштекин умер в 1134 году, и государство Данишмендов начало разваливаться под натиском Византийской империи и Конийского султаната.

Данышмендиды